Operatie Overlord, codenaam voor de invasie in West-Europa door de geallieerden
 Overlord (2018), Amerikaanse oorlogsfilm uit 2018
 Overlord (computerspel), computerspel van Triumph Studios uit 2007